«Француз» — художественный фильм по мотивам повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Съёмки фильма проходили в Коломне. Сюжет фильма в целом гораздо более оптимистичный, чем книги.

Сюжет 
Трагикомедия рассказывает о жизни бывшего военнопленного и участника французского Сопротивления, по прозвищу «Француз», вернувшегося домой после войны. Дети уже почти выросли и не помнят отца, жена собралась замуж за аптекаря, а вскоре в доме поселяется странный «родственник». И только искренняя любовь к своим близким помогает найти взаимопонимание и снова обрести семью.

В ролях 
 Сергей Шакуров — Анатолий, отец
 Евгения Симонова — Анна, мать
 Леонид Ярмольник — дядя Сева, «родственник»
 Семён Фарада — Семён Абрамович, аптекарь
 Игорь Скляр — Капитан, предводитель шантрапы
 Александр Бирюков — Влад, сын
 Юрий Звягинцев — Виктор, сын
 Борис Гитин — дядя Костя, почтальон
 Александр Комлев — Малыш, дворовый мальчишка
 Евгений Крылов — Дылда, дворовый мальчишка
 Кирилл Маслов — Крючок, дворовый мальчишка
 Мария Кушнерёва — девочка, возлюбленная Виктора
 Кирилл Бударин — ухажёр девочки

В эпизодах 
 Иван Рыжов — сторож
 Екатерина Образцова
 А. Киреев
 Марина Гаврилко
 Владимир Ширяев
 Нина Гребешкова — учительница истории
 Владимир Гусев
 И. Сердечников
 и другие

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Сергей Бодров-старший, Георгий Данелия
 Режиссёр-постановщик: Галина Юркова
 Оператор-постановщик: Александр Ковальчук
 Художник-постановщик: Юрий Константинов
 Композитор: Максим Дунаевский
 Текст песни: Галина Данелия

Технические данные 
 цветной, киноплёнка «Свема»

Примечания

Литература 
 Мальшакова Л. До встречи на экране, «Француз»: о новом фильме снятом в Краснодаре // Советская Кубань. — 1987. — 8 нояб.

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации повестей
Фильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Сергея Бодрова-старшего